- регіон Шотландії

Галловей Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Галловей — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія